

Ravenna I
Collegio elettorale di Ravenna I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Ravenna I – collegio elettorale del Regno d'Italia dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919

Ravenna II
Collegio elettorale di Ravenna II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Ravenna II – collegio elettorale del Regno d'Italia dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919

Altri
Collegio elettorale di Ravenna III – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Ravenna – collegio elettorale del Regno d'Italia dal 1882 al 1891 e dal 1919 al 1921
Collegio elettorale di Ravenna – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 2005
Collegio elettorale di Ravenna - Cervia – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Ravenna - Lugo – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005